Ано́шин — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Аношин, Геннадий Никитович (1938—2016) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958).
 Аношин, Иван Семёнович (1904—1991) — видный советский партийный деятель, генерал-лейтенант.
 Аношин, Михаил Семёнович (1899-?) — советский юрист, председатель Саратовского областного суда (1956—1968).
 Аношин, Михаил Степанович (1915—1939) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Аношино — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.

Примечания